Cama peut désigner :

 Cama, une commune suisse du canton des Grisons ;
 Cama, l'hybride entre un lama femelle et un dromadaire mâle ;
 La Cama brune, une espèce d'oiseaux de la famille des Timaliidae.

Patronyme 
 Tomasi Cama Junior (1980-) : joueur néo-zélandais de rugby à sept
 Bhikaiji Cama (1861-1936), militante indienne.

Homonymie de patronyme